Groot-Brittannië (eiland), het grootste Europese eiland
 Verenigd Koninkrijk, een land
 Brits Kroonbezit, de Kanaaleilanden en het eiland Man, die geen deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk
 Britse Eilanden, de eilandengroep bestaande uit o.a. Groot-Brittannië en Ierland
 Brits-Engels, al die varianten van het Engels die worden gesproken in het Verenigd Koninkrijk
 Britse talen of Brythonische talen, een subgroep van de P-Keltische talen
 Brits (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika
 Veldbed of brits, een provisorisch (houten) bed

Zie ook 
 Britten (doorverwijspagina)